Danmark Rundt 2017 (eller PostNord Danmark Rundt 2017 af sponsorårsager) var den 27. udgave af cykelløbet Danmark Rundt, der blev kørt fra 12. - til 16. september 2017. Det 760 km lange løb bestod af fem etaper fordelt på fem dage med start på Frederiksberg i København og slut i Aarhus. Løbet plejede ellers normalt at starte i Jylland og slutte på Frederiksberg, men da Aarhus var europæisk kulturhovedstad i 2017, havde man valgt at vende løbet om, så det fik mål der i stedet.

Den samlede vinder af løbet blev danske Mads Pedersen (), som også vandt point- og ungdomskonkurrencen. På de efterfølgende podiepladser kom danskerne Michael Valgren () og Casper Pedersen (). Nicolai Brøchner () vandt bakkekonkurrencen og  vandt holdkonkurrencen.

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape 

2. etape blev aflyst på grund af dårligt vejr. Det skete efter at rytterne havde kørt over halvdelen af etapen, da feltet var i nærheden af Svendborg.

3. etape

4. etape

5. etape

Klassementsfordelingen

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger
 Officielle hjemmeside